Soracachi (gemeente), een gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Soracachi (plaats), de hoofdplaats van de gemeente